Кольменар-де-Ореха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 126,3 км². Население — 8397 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Colmenar de Oreja
 Página personal de Colmenar de Oreja

Муниципалитеты Мадрида